

Patronyme

 Abdoulaye Fadiga, né en Côte d’Ivoire le 10 mars 1935 et mort le 11 octobre 1988, premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ;
 Abdoulaye Fadiga, champion de muay-thaï ;
 Bandiougou Fadiga (2001-), footballeur français ;
 Ganda Fadiga (1949-2009), griot malien ;
Khalilou Fadiga (1974-), footballeur sénégalais ;
Lamine Fadiga (1918-1990), homme d'affaires ivoirien ;
Malick Fadiga, député de la commune de Bouaké
Namama Fadiga (1965-), handballeuse ivoirienne ;
Noah Fadiga (1999-), footballeur belgo-sénégalais ;
  (1961-), neurophysiologiste italien ;
  (1988-), footballeur ivoirien.

Voir aussi 
 Scandale Awa Fadiga